Руано има више значења:

 Руано
 Руано, Колонија ел Мајор (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Руано (Полотитлан), насеље у округу Мексико у Мексику